Patrick Pflücke (Dresden, 30 november 1996) is een Duitse profvoetballer die bij voorkeur op het middenveld speelt. Vanaf 2014 tot 2020 speelde hij voor Bundesligaclub 1. FSV Mainz 05. Vanaf 2020 speelt hij voor de Nederlandse eerste divisionist Roda JC Kerkrade.

Carrière 
In zijn jeugd speelde Pflücke voor SC Borea Dresden uit zijn geboortestad, waarna hij in 2010 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van profclub Dynamo Dresden. Na één jaar vertrok hij naar 1. FSV Mainz 05 waar hij een opleidingscontract tekende. In het seizoen 2014/15 kwam hij voor het eerst uit voor de eerste selectie van de club. Op 19 december 2014 maakte hij in de thuiswedstrijd tegen FC Bayern München zijn debuut.

Momenteel speelt hij voornamelijk voor het tweede team van de club dat uitkomt in de 3. Liga. In dit team is hij verzekerd van een basisplaats.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 1 juni 2022.

Duits voetballer